Энрико Севильяно (; ) — американский, ранее филиппинский, шахматист, гроссмейстер (2012).

В составе сборной Филиппин участник 2-х Олимпиад (1992—1994) и 2-х командных чемпионатов Азии: 1991 (выиграл серебряную медаль в команде) и 1993 (выиграл 2 медали: бронзовую в команде и серебряную в индивидуальном зачёте).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Филиппин
Шахматисты США